Нова-Аурора:

 Нова-Аурора — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Гояс
 Нова-Аурора — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана